Die Technologie-Initiative SmartFactory KL e.V. (SmartFactoryKL) ist ein im Jahr 2005 gegründeter gemeinnütziger Verein, der gemeinsam mit Partnern aus Forschung und Industrie Forschungs- und Entwicklungsprojekte rund um das Thema Industrie 4.0 umsetzt. Dabei erstreckt sich die Arbeit von der Entwicklung und Definition der Vision Industrie 4.0 bis hin zu ihrer Realisierung.

Aktivitäten und Bedeutung 
Aufgabe des Vereins ist es, als Demonstrations- und Forschungsplattform zu arbeiten und neuartige Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) in wirklichkeitsnahen industriellen Produktionsumgebungen, sogenannten Modellfabriken, zu testen. Durch die Vernetzung einzelner Systeme im Produktionsumfeld über das Internet der Dinge und Dienste erforscht und entwickelt der Verein die „intelligente Fabrik der Zukunft“, die sogenannte Smart Factory. Auch international, wie in den USA, Chile oder Korea stößt die SmartFactoryKL auf Interesse.

Der in Kaiserslautern ansässige Verein hat rund 50 institutionelle Mitglieder. Finanziert wird der Verein durch die aktive und finanzielle Beteiligung seiner Mitglieder sowie durch die Unterstützung von Förderern.

Seit ihrer Gründung arbeitet die SmartFactoryKL mit dem Forschungsbereich Innovative Fabriksysteme (IFS) des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) und der TU Kaiserslautern zusammen. Detlef Zühlke ist Hauptinitiator der SmartFactory-KL und war bis zum 7. Mai 2019 Vorsitzender des Vereins. Sein Nachfolger ist Martin Ruskowski.

Geschichte 
Der Verein wurde am 10. Juni 2005 in Kaiserslautern von sieben Partnern aus Industrie und Wissenschaft gegründet. Zu den Gründungsmitgliedern zählten: Siemens, KSB, BASF, Pepperl+Fuchs, ProMinent, TU Kaiserslautern und DFKI. Im März 2006 begann das Partnerkonsortium unter Führung von BASF, Siemens und Pepperl+Fuchs mit der Konstruktion der Demonstrationsfabrik. Die offizielle Eröffnung der SmartFactoryKL erfolgte am 9. Juli 2006. 2007 wurde die SmartFactoryKL von der Initiative „Deutschland – Land der Ideen“ zum „Ausgezeichneten Ort 2007“ ernannt.

Im April 2012 wurde die „Keyfinder“-Demonstrationsanlage der SmartFactoryKL erstmals als zentrales Ausstellungsstück des Industrial IT-Forums auf der Hannover Messe präsentiert. 2013 folgte die Vorstellung der „Keyfinder“-Anlage mit einer vernetzten Cyber-Physical Systems (CPS)-Steuerung ebenfalls auf der Hannover Messe. Anhand der beispielhaften Produktion eines Schlüsselfinders konnten erstmals die relevanten Inhalte der aufkommenden 4. Industriellen Revolution veranschaulicht werden.

2016 wurde der Verein vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie zum Konsortialführer des Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrums Kaiserslautern ernannt. Mit dem DFKI, der TU Kaiserslautern und dem Institut für Technologie und Arbeit e. V. sind weitere Kompetenzträger aus der Region als Projektpartner beteiligt. Ziel ist es, kleine und mittlere Unternehmen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland bei der Digitalisierung und der Umsetzung von Industrie 4.0-Ideen zu unterstützen.

Industrie 4.0-Demonstrator 
Die Industrie 4.0-Anlage des SmartFactoryKL Partnerkonsortiums ist eine intelligente Fabrik, die eine hochflexible automatisierte Fertigung nach dem Motto „Plug & Produce“ (nach demselben Gedanken wie „Plug & Play“) ermöglicht. Die Anlage besteht aus Produktionsmodulen, einer übergeordneten Infrastruktur sowie IT-Systemen. Die Anlage ist  nach Angaben des Vereins vollkommen industrietauglich und demonstriert Industrie 4.0-Themen wie skalierbare, modulare Automatisierung, Mitarbeiterunterstützung, Predictive Maintenance (als Vorstufe zu Smart Maintenance) und ausfallfreie Wartung.

Mitglieder 
Insgesamt besteht die SmartFactoryKL aus mehr als 50 Mitgliedern aus Industrie und Wissenschaft.

Weiterführende Literatur 
 Bauernhansl, Thomas et al.: Industrie 4.0 in Produktion, Automatisierung und Logistik. Springer Fachmedien, Wiesbaden 2014, ISBN 978-3-658-04681-1.
 Roth, Armin: Einführung und Umsetzung von Industrie 4.0. Springer Verlag, Berlin Heidelberg 2016, ISBN 978-3-662-48504-0.

Weblinks 
 Technologie-Initiative SmartFactory KL e.V.

Einzelnachweise 

Wissenschaft in Rheinland-Pfalz
Forschungsinstitut in Deutschland
Verein (Kaiserslautern)
Gegründet 2005
Industrie 4.0